Хиршфельд (Hirschfeld) — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Гиршфельд, Карл Фридрих (1747—1818) — прусский военачальник, генерал пехоты.
 Хиршфельд, Ларс (род. 1978) — канадский футболист.
 Хиршфельд, Магнус (1868—1935) — немецкий врач, сексолог.
 Гиршфельд, Мориц фон (1791—1859) — прусский военачальник, генерал.
 Хиршфельд, Роберт (1857—1914) — австрийский музыкальный критик.

Топоним 
 Хиршфельд (Бранденбург) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Хиршфельд (Саксония) — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Хиршфельд (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Хиршфельд (Хунсрюк) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.